Goorloop (Noord-Brabant), een beek die bij Mierlo ontspringt en bij Boerdonk in de Aa uitmondt
Goorloop (Grote Nete), een beek in de Belgische provincie Antwerpen
Aa of Goorloop, de bovenloop van de Groote Beerze